Arthur Chichester ist der Name von
* Arthur Chichester, 1. Baron Chichester (1563–1625), englischer Politiker und Seefahrer, an der Gründung der Plantations in Irland beteiligt
 Arthur Chichester, 1. Baron Templemore (1797–1837), britischer Adliger und Politiker
 Arthur Chichester, 4. Baron Templemore (1880–1953), südafrikanisch-britischer Adliger, Militär und Politiker
 Arthur Chichester, 1. Baronet (1769–1847), britischer Politiker
 Arthur Chichester, 3. Baronet (um 1662–1718), britischer Politiker
 Arthur Chichester, 7. Baronet (1790–1842), britischer Adliger
 Arthur Chichester, 8. Baronet (1822–1898), britischer Adliger
 Arthur Chichester, 1. Earl of Donegall (1606–1675), englischer Adliger und Politiker
 Arthur Chichester, 2. Earl of Donegall († 1678), englischer Adliger und Politiker
 Arthur Chichester, 3. Earl of Donegall (1666–1706), englischer Adliger und Politiker
 Arthur Chichester, 1. Marquess of Donegall (1739–1799), britischer Adliger und Politiker
 Patrick Chichester, 8. Marquess of Donegall (* 1952), britischer Adliger
 Arthur Chichester (General) (1666–1706), englischer General
 Arthur Chichester (Politiker, 1777)  (1777–1866), britischer Politiker
 Arthur Chichester (Politiker, 1808) (1808–1840), britischer Politiker